Municipio de Bedford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bedford (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Bedford (condado de Wayne, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Bedford (condado de Taylor, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Taylor.
 Municipio de Bedford (condado de Calhoun, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Calhoun.
 Municipio de Bedford (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Bedford (condado de Lincoln, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Bedford (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Bedford (condado de Meigs, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Meigs.
 Municipio de Bedford (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.